Ла Бола има више значења:

 Ла Бола, Ел Дијесинуеве (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бола (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику